Mata kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Mata (kommun), Rio Grande do Sul,

Kina 

 Mata (köpinghuvudort i Kina), Guangdong,

Spanien 

 Mata (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar